Уильям Форсайт (, род. 7 июня 1955) — американский актёр и продюсер.

Биография 
Уильям Форсайт изображал криминальных лидеров на телевидении: Аль Капоне — в телесериале 1993 года «Неприкасаемые»,  — в телефильме HBO «Готти» (1996), а также появлялся в аналогичном амплуа во многих кинофильмах. Одна из наиболее характерных ролей такого рода — Ричи Мадано в фильме Стивена Сигала «Во имя справедливости».

Среди последних его работ — роль серийного убийцы — Джона Уэйна Гейси — в биографическом фильме «Уважаемый мистер Гейси» (2010) по мотивам книги «Последняя жертва», написанной на основе воспоминаний студента Джейсона Мосса, общавшегося с Гейси в последний год его нахождения в камере смертников.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Бедфорд-Стайвесанте
Выпускники Назаретской региональной средней школы (Бруклин)